Mužská dvouhra Kremlin Cupu 2021 probíhala ve druhé polovině října 2021. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 se turnaj pro koronavirovou pandemii nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl nejvýše nasazený Andrej Rubljov, kterého v repríze posledního finále vyřadil Francouz Adrian Mannarino poté, co Rus nevyužil v koncovce druhého setu mečbol.

Vítězem se stal druhý nasazený Rus Aslan Karacev, jenž ve finále zdolal chorvatskou turnajovou šestku Marina Čiliće po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně i své dosavadní kariéře si tak připsal po triumfu na Dubai Tennis Championships druhé turnajové vítězství na okruhu ATP Tour. Stal se tak již desátým ruským tenistou, který podnik v hlavním městě Ruska ovládl. Bodový zisk mu zajistil, že se v novém vydání žebříčku ATP poprvé posunul mezi nejlepší dvacítkou tenistů. Čilić, který triumfoval na Kremlin Cupu v letech 2014 a 2015, mohl získat jubilejní 20. kariérní titul.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2021